Атама́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Атаманская улица — улица в Краснодаре.
 Атаманская улица — улица в Новочеркасске.
 Атаманская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Атаманская улица — улица в Ставрополе.

См. также 
 Атаманский мост
 Казачья улица